Tupilați ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tupilați (Neamț), Gemeinde im Kreis Neamț
 Tupilați (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui